Heimatschutz steht für:
 Heimatschutz (Bundeswehr), ein Aufgabenbereich im Inland
 Bayerischer Heimatschutz, Verein
 ambivalenter Begriff, siehe Heimat#Heimatschutz
 Heimatschutzbewegung, Bewegungen zur Stärkung regionaler und nationaler Identität im späten 19. Jahrhundert, siehe Heimatbewegung
 Heimatschutzarchitektur, einen Baustil der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
 Heimatschutzbataillon
 Heimatschutzministerium
 die Neonazi-Organisationen Fränkischer Heimatschutz, Märkischer Heimatschutz, Thüringer Heimatschutz
 Österreichischer Heimatschutz
 Schweizer Heimatschutz, Denkmalschutz in der Schweiz
 Deutscher Heimatschutz (Slowakei)
 Steirischer Heimatschutz
 Verein für Heimatschutz 1922 Kranenburg

Siehe auch:
 Heimwehr (Österreich)
 Hjemmeværnet (Heimwehr, Dänemark)
 Heimevernet (Heimwehr, Norwegen)
 British Home Guard
 Domobranstvo (Heimwehr, Kroatien und Slowenien)
 Heimatschutzgesetz
 Homeland security, siehe Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten